

Габбелл — селище, штат Небраска
 Габбелл — переписна місцевість, штат Мічиган